Bertram Ramsay (1883 -1945), almirall britànic.
 William Ramsay (1852 - 1916), químic guardonat amb el Premi Nobel.
 Ramsay (taxonomista).